Cette page regroupe l'ensemble des monuments classés de la commune belge de Neerpelt.

|}

Voir aussi 
 

 Liste des monuments historiques de la province de Limbourg (Belgique)
 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2009

Neerpelt
Neerpelt